Fillmore (Califòrnia)
 Fillmore (Illinois)
 Fillmore (Indiana)
 Fillmore (Missouri)
 Fillmore (Utah)
 Millard Fillmore (1800 – 1874), President dels Estats Units (1850 -1853)
 John Comfort Fillmore (New London, Connecticut, 1843-1898), músic i teòric nord-americà